Gubanowka () ist der Name russischer Orte:

 Gubanowka (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Gubanowka (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk

Siehe auch:
 Jekaterina Gubanowa